Death Wish (engl. für Todeswunsch) bezeichnet folgende Filme:

 Death Wish, Film von 1974, siehe Ein Mann sieht rot
 Der Mann ohne Gnade, Originaltitel Death Wish II
 Death Wish III – Der Rächer von New York
 Das Weiße im Auge, Originaltitel Death Wish 4: The Crackdown
 Death Wish V – Antlitz des Todes
 Death Wish (2018), lose Neuverfilmung des Films von 1974